Нери Лейес (; родился 5 сентября 1989 года, Ушуая, Аргентина) — аргентинский футболист, защитник клуба «Ньюэллс Олд Бойз».

Клубная карьера 
Лейес — воспитанник клуба «Тальерес». В 2010 году он дебютировал за основной состав. В 2013 году Нери помог команде выйти во вторую лигу Аргентины. 3 августа в матче против «Атлетико Сармьенто» он дебютировал в Примере B. Летом 2014 года Лейес перешёл в «Дефенса и Хустисия». 16 августа в матче против «Банфилда» он дебютировал дебютировал в аргентинской Примере. В конце 2016 года его контракт с клубом истек и Нери на правах свободного агента присоединился к «Атлетико Тукуман». 8 февраля в матче против «Расинга» из Авельянеды он дебютировал за новую команду. По итогам сезона клуб занял пятое место и получил право участие в международных соревнованиях. 1 февраля 2017 года в матче против эквадорского «Эль Насьональ» он дебютировал в Кубке Либертадорес.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Тальерес» Кордова
Игроки ФК «Атлетико Тукуман»